New Generation ("nuova generazione" in lingua inglese) può riferirsi a:
 New Generation – singolo di Suede del 1995
 New Generation – traccia dell'album Thickskin degli Skid Row del 2003
 New Generation – traccia dell'album Unbreakable degli Scorpions del 2004
 New Generation – film del 1979